„Бонд“ се може односити на:
 Џејмс Бонда,
 Трејси Бонд;

или на
 марку цигарета.